La II edizione della Coppa dei Campioni della CSI si è svolta dal 29 gennaio al 4 febbraio 1994 e ha visto trionfare i russi dello Spartak Mosca.

Fase a gruppi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Classifica marcatori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1994
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a Mosca